Shuya :
 Shûya Nanahara, personnage de manga
 
 (4196) Shuya, astéroïde de la ceinture principale